HMS Koster har två fartyg döpts till i svenska flottan:

, minsvepare sjösatt år 1940.
, minröjningsfartyg sjösatt år 1986.

Se även
Koster (olika betydelser)